Příjmení Byrnes nosí více významných osobností:

 Brittany Byrnes (* 1987) – australská herečka
 James F. Byrnes (1882–1972) – americký politik
 Michael Jude Byrnes (* 1939) – americký římskokatolický kněz